Хебнер () — английская фамилия. Известные носители:

 Хебнер, Гарри (1891 — 1968) — американский ватерполист и пловец.
 Хебнер, Эрл (род. 1949) — американский рефери в рестлинге.